

Patronyme 

 Albert Charles Saunders (1874-1943), homme politique canadien ;
 Billy Joe Saunders (1989-), boxeur britannique ;
 Bernie Saunders (1956-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sir Charles Saunders (vers 1715-1775), amiral dans la Marine Royale britannique ;
 Sir Charles Edward Saunders (1867-1937), fonctionnaire et phytogénéticien, fils de William Saunders (1836-1914)
 Charles Saunders (1904-1997), réalisateur, monteur, scénariste et producteur britannique ;
 Charles R. Saunders (1946-2020), écrivain américain de fantasy
 Cicely Saunders (1918-2005), infirmière, médecin et écrivain, pionnière des soins palliatifs au Royaume-Uni ;
 Clarence Saunders (1881-1953), entrepreneur américain ;
 Clarence Saunders (1963-), sauteur en hauteur bermudien ;
 Edith Rebecca Saunders (1865-1945), généticienne britannique ;
 Flip Saunders (1955-2015), entraîneur de basket-ball américain ;
 Frances Stonor Saunders (1966-), journaliste et historienne britannique ;
 Gary W. Saunders, botaniste et phycologue américain ;
 George Saunders (1958-), écrivain américain ;
 Helen Saunders (1885-1963), artiste peintre britannique ;
 Howard Saunders (1835-1907), ornithologue britannique ;
 James Saunders (1925-2004), auteur de théâtre britannique ;
 Jennifer Saunders (1958-), actrice britannique ;
 John Monk Saunders (1897-1940), scénariste et écrivain américain ;
 Kate Saunders (1960-), auteur, actrice et journaliste anglaise ;
 Kate Saunders (1964-), écrivain, journaliste et spécialiste du Tibet ;
 Katy Saunders (1984-), actrice britannique ;
 Lori Saunders (1941-), actrice américaine ;
 Raven Saunders (1996-), athlète américaine, spécialiste du lancer du poids ;
 Rob Saunders (1968-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Ronald Saunders, plus connu sous le nom de Ron Saunders (1932-2019), joueur de football anglais ;
 Townsend Saunders (1967-), lutteur américain ;
  (1822-1900), botaniste écossais ;
 William Saunders (1823-1895), journaliste et homme politique britannique ;
 William Saunders (1836-1914), agronome, entomologiste et pharmacien canadien ;
  (1861-1943), ornithologue et naturaliste canadien ;
 William Wilson Saunders (1809-1879), entomologiste canadien.

Toponyme 
 Île Saunders

Industrie 
 Saunders-Roe, ancien constructeur aéronautique britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais